Паркхёрст ():

 Паркхёрст — тюрьма на острове Уайт.
 Паркхёрст — деревня в северо-западной части Ньюпорта, остров Уайт, место расположения тюрьмы «Паркхёрст».
 Паркхерст — большой древний ударный кратер в области северо-восточного побережья Моря Южного на обратной стороне Луны.

Фамилия 
 Паркхерст, Майкл (род. 1984) — американский футболист.
 Пархерст, Фредерик Хейл (1864—1921) — американский политик.